Edward Lutczyn – polski artysta plastyk
 Karolina Lutczyn – polska aktorka filmowa
 Piotr Lutczyn –  polski reżyser, scenograf i scenarzysta

zobacz też Lutcza – wieś w województwie podkarpackim